Der Q50 ist ein Pkw der Mittelklasse von Infiniti, der seit Frühjahr 2013 als Nachfolger des Infiniti G37 produziert wird. Das Fahrzeug wurde erstmals Anfang 2013 auf der Detroit Auto Show der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Q50 ist der erste Infiniti, der von Produktionsbeginn an die neue Bezeichnung aus einem Q und einer zweistelligen Nummer erhielt. Zur Markteinführung des Q50 im Sommer 2013 bekam die komplette Modellpalette die neuen Namen.

Seit Oktober 2016 steht das auf dem Q50 basierende Coupé Infiniti Q60 bei den Händlern.

Hergestellt wird die Mittelklasse-Limousine in Tochigi (Japan).

Technik 

In Nordamerika wird der Q50 mit einem 3,7-Liter-V6-Ottomotor mit variabler Ventilsteuerung angeboten, der 245 kW (328 hp) leistet und ein maximales Drehmoment von 365 Nm erreicht. Für Europa wird ein 2,2-Liter-Dieselmotor von Daimler (Baureihe OM 651) mit Common-Rail-Einspritzung und 125 kW (170 PS) eingebaut. Beide können mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder über ein Siebenstufen-Automatikgetriebe kombiniert werden.

Für beide Märkte ist ein Hybridantrieb, bestehend aus dem 225 kW (306 PS) starken 3,5-Liter-V6-Ottomotor des Nissan 350Z sowie einem 50 kW (68 PS) starken Elektromotor, erhältlich. Die Gesamtleistung beträgt 268 kW (364 PS). Die Kraft überträgt hierbei ein Automatikgetriebe. Das Hybridmodell ist auch mit Allradantrieb erhältlich.

Auf dem chinesischen sowie europäischen Markt wird der Q50 mit einem zwei Liter großen Vierzylindermotor mit Turbolader, Direkteinspritzung, 155 kW (211 PS) und 350 Nm bei 1.250 bis 3.500/min angeboten, der ebenso wie der Dieselmotor der Kooperation mit Daimler (Baureihe M 274) entstammt und auch in der E-Klasse bzw. C-Klasse verwendet wird.

Ende 2016 kam ein 3,0-Liter großer V6-Turbomotor mit einer Leistung von 298 kW (405 PS) auf den Markt.

Ausstattung 
Zum ersten Mal in einem Serienfahrzeug gibt es im Q50 das Fahrerassistenzsystem DAS (Direct Adaptive Steering, Fahren mit adaptiver Aktivlenkung). Dieses ermöglicht den Fahrer seine persönlichen Präferenzen und die Art der Rückmeldung von der Straße einzustellen. Integraler Bestandteil des DAS ist ein Fahrspurassistent.

Zur Sicherheits- und Komfortausstattung gehören außerdem die in den elektrisch klappbaren Außenspiegeln integrierten beheizten LED-Blinker. Das Audiosystem, das Navigationssystem und die Zweizonen-Klimaautomatik können über ein berührungsempfindliches Touchscreen oder Touchpad und per Sprachsteuerung bedient werden.

Die weitere Serienausstattung umfasst unter anderem ein Start-Stopp-System, Bluetooth, Tempomat, Berganfahrhilfe, ein elektronisch verstellbares Fahrwerk, Regensensor, Einparkhilfe, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Müdigkeitswarn- und Überwachungssystem, Reifendruckwarner, Bremsassistent, Sitzheizung und sechs Airbags.
Die Fahrzeugschlüssel können für vier verschiedene Fahrer und jeweils 96 Einstellungen programmiert werden. Die Preisliste in Deutschland (Stand 10/2013) beginnt bei 34.350 Euro.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2013 und 2020 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.710 Infiniti Q50 neu zugelassen worden. Mit 564 Einheiten war 2014 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Webseite Deutschland

Einzelnachweise 

Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Limousine
Hybridelektroautomodell